Reber är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Franz von Reber (1834–1919), tysk konsthistoriker
 Napoléon-Henri Reber (1807–1880), fransk komponist

Tyska efternamn